Boćwinka bezeichnet drei Orte in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Boćwinka (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, bis 1938: (Alt) Bodschwingken, 1938 bis 1945 (Alt) Herandstal, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Boćwinka (Kruklanki), Dorf im Powiat Giżycki, bis 1945: Neu Freudenthal, Kreis Angerburg, Ostpreußen

Siehe auch: Nowa Boćwinka, Boćwiński Młyn